Евгений Владимирович Гончаров (род. 1981) — заслуженный мастер спорта по гиревому спорту, 12-тикратный чемпион мира, 30-кратный чемпион Казахстана, 3-хкратный чемпион Европы, 3-хкратный чемпион Азии (2018, 2021, 2022), абсолютный рекордсмен Азии в толчке по длинному циклу, рекордсмен мира, абсолютный рекордсмен Казахстана в толчке по длинному циклу. Кандидат в мастера спорта по велоспорту, кандидат в мастера спорта по армрестлингу, победитель Кубка Казахстана по армрестлингу.
IRONMAN 140.6*1
IRONMAN 70.3 *2

Родился в городе Актобе, Республика Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 Instagram аккаунт Евгения Гончарова

Чемпионы мира по гиревому спорту
Гиревики Казахстана